

Architettura 
 Castel Aichberg – castello situato ad Appiano sulla Strada del Vino (Italia)

Geografia 
 Aichberg – frazione di Eibiswald, comune nel distretto di Deutschlandsberg (Stiria)
 Aichberg – frazione di Wolfsberg, città nel distretto di Wolfsberg (Carinzia)

Pagine correlate 
 Eichberg (disambigua) – pagina di disambiguazione